Bundestagswahlkreis 52 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Goslar – Northeim – Osterode (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Helmstedt – Wolfsburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Goslar – Northeim – Osterode (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bremerhaven – Bremen-Nord (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wolfenbüttel – Goslar-Land (1949 bis 1961)